Die Arimex Challenger Trophy 2012 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. September 2012 in Trnava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Trnava